Sony Ericsson Open 2009 (kobiety)
 Sony Ericsson Open 2009 (mężczyźni)